Евгений Александрович Елисеев:
 Елисеев, Евгений Александрович (род. 1936) — советский партийный деятель, депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР, Народный депутат СССР.
 Елисеев, Евгений Александрович (род. 1952) — член Совета Федерации от правительства Челябинской области (2001—2010).